Wójcin (do 2009 Wojnowice) – przysiółek wsi Błotnica położony w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Kondratowice.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wrocławskiego.

Zobacz też 
 Wójcin

Przypisy 

Błotnica (powiat strzeliński)